Konopnicki (weibliche Form Konopnicka) ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Konopnicki (1876–1955), polnischer Wissenschaftler und Dichter
 David Konopnicki, französischer Politiker
 Guy Konopnicki («Konop», * 1948), französischer Schriftsteller
 Jan Konopnicki (1905–1980), polnischer Hochschullehrer 
 Maria Konopnicka (1842–1910), polnische Schriftstellerin
 William Konopnicki (1945–2012), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Konopnički Vrh, Berg in Montenegro
 Konopnicka
 Jastrzębiec, polnische Wappengemeinschaft mit Stammsitz Konopnica